Meningadora är ett släkte av kräftdjur. Meningadora ingår i familjen Oplophoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Meningadora